Vitorino Carriço (São Pedro da Aldeia, 29 de julho de 1912 — 20 de maio de 2003) foi um poeta e político brasileiro. 

Foi presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio em 1973. Conhecido como um grande poeta, Vitorino Carriço estudou na Escola Sagrado Coração de Jesus, a mais tradicional da cidade de Cabo Frio, atualmente chamada de Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus, pois pertence a Rede Franciscanas. 

O poeta escreveu o hino da cidade de Cabo Frio e do Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus. 

  

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Vereadores de Cabo Frio
Naturais de São Pedro da Aldeia